widelec – jeden ze sztućców
 widelec – rodzaj zawieszenia pojazdu, zwykle jednośladowego: 
 widelec rowerowy
 widelec motocyklowy
 Kabaret Widelec

Zobacz też 
 problem ucztujących filozofów